Por Entre Inimigos pode estar à procura de:

 The Departed, filme estadunidense lançado em 2006. 
 Into the White, filme norueguês lançado em 2012. 

Desambiguações de cinema